Пилчер, Пильчер () — английская фамилия. Известные носители:

 Пилчер, Джон (1912—1990) — британский дипломат.
 Пилчер, Розамунд (1924—2019) — английская писательница.
 Пильчер, Перси Синклер (1886—1899) — британский изобретатель.

См. также 
 (1990) Пильчер